Als Wasserturm Bremerhaven-Lehe oder  Wasserturm Lehe bezeichnet man 
 den Leher Wasserturm in der Hafenstraße (1852 erbaut), auch „Schwoonscher Wasserturm“ genannt
  den Leher Wasserturm an der Langener Landstraße (1886 erbaut)